Kavajë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Kavaja, distriktshuvudort, Tiranë prefektur, Rrethi i Kavajës, 
 Bashkia e Kavajës, kommun, Tiranë prefektur, 
 Kavajë distrikt, distrikt, Tiranë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar